Серрадилья-дель-Льяно ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 67,52 км². Население — 183 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 108 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки